Минулих двох років турнір вигравали Цзян Сіньюй та Тан Цянхвей, але цього разу вони поступилися в півфіналі Пен Шуай та Чжан Шуай.

Виграли турнір Ван Сіньюй та Чжу Лінь, здолавши Пен із Чжан у фіналі, 6–2, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання 

 Сітка 

Jiangxi International Women's Tennis Open — Women's Doubles
2019 Women's Doubles
2019 у японському спорті